Miejscowości w Nowej Zelandii:
 Waitangi – miejscowość w Northland
 Waitangi – miejscowość na Wyspach Chatham

Zobacz też:
 Waitangi Day
 Traktat Waitangi